Saint-Beauzire ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Beauzire (Haute-Loire), Département Haute-Loire
 Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme